Aardrijkskunde
Mullen (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska

Personen met de achternaam Mullen
Larry Mullen jr., Iers muzikant, drummer van de Iers band U2
Rodney Mullen, Amerikaans skateboarder

Zie ook 
McMullen (doorverwijspagina)
Mullin (doorverwijspagina)
Mullins (doorverwijspagina)